Біла палата — британський науково-фантастичний фільм жахів 2018 року.
 The White Chamber — відеогра 2005 року.